Танги Ндомбеле (; 28 декабря 1996, Лонжюмо, Франция) — французский футболист, полузащитник клуба «Наполи» и сборной Франции.

Родился в 1996 году в городе Лонжюмо, пригороде Парижа в семье мигрантов. Воспитанник футбольной школы клуба «Генгам».

С 2014 по 2016 год выступал за команду клуба «Амьен».

31 августа 2017 года на правах аренды перешел в «Олимпик Лион», арендное соглашение было рассчитано на год с последующим правом выкупа. Дебютировал за новый клуб 17 сентября в матче против «ПСЖ».

2 июля 2019 года было объявлено о переходе Ндомбеле в английский клуб «Тоттенхэм Хотспур». Сумма трансфера составила порядка 63 млн фунтов стерлингов, что сделало француза самым дорогим приобретением в истории клуба. 10 августа 2019 года дебютировал за новый клуб в матче 1-го тура чемпионата Англии против «Астон Виллы» (3:1), в котором на 73-й минуте забил гол, ставший для него первым в составе «шпор» и первым в АПЛ. Ндомбеле сыграл за «Тоттенхэм» 91 матч во всех турнирах, отличился 10 забитыми голами. С приходом на должность главного тренера Антонио Конте в ноябре 2021 года Танги потерял место в основном составе.

В начале 2022 года он был отдан в аренду «Лиону» до конца сезона 2021/22 за 1,2 млн фунтов стерлингов. Соглашение предусматривало право выкупа после окончания аренды, но французский клуб им не воспользовался. За время аренды Ндомбеле сыграл 15 матчей, забил один гол.

19 августа 2022 года Ндомбеле перешёл в итальянский клуб «Наполи», который арендовал его на весь сезон 2022/23. За аренду был заплачен 1 млн евро, соглашение предусматривает право выкупа.

Сборная 
В 2017—2018 годах Ндомбеле выступал за сборную Франции среди игроков до 21 года, всего сыграл 11 матчей. В составе взрослой сборной Франции дебютировал 11 октября 2018 года в товарищеском матче со сборной Исландии.

Статистика

Сборная 

Итого: сыграно матчей: 7 / забито голов: 0; победы: 5, ничьи: 1, поражения: 1.

Достижения 
  «Тоттенхэм Хотспур»
 Финалист Кубка Английской футбольной лиги: 2020/21

 Индивидуальные
 Команда сезона Чемпионата Франции: 2018/19

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте ol.fr
 Профиль на официальном сайте французской лиги

Футболисты Франции
Игроки сборной Франции по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Франции по футболу
Игроки ФК «Амьен»
Игроки ФК «Олимпик Лион»
Игроки ФК «Тоттенхэм Хотспур»
Игроки ФК «Наполи»